

Presentación previa
'Defensor del título:  Fernando Romboli
 Fernando Romboli no pudo defender el título al no participar en el torneo.

 Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Final)
  Alejandro González (Primera ronda)
  Gonzalo Lama (Primera ronda)
  Eduardo Struvay ''(Segunda ronda)

<ol start=5>
  João Souza ''(Cuartos de final)
  Marcelo Arévalo ''(Primera ronda) 
  '''Darian King (Campeón)
  Juan Ignacio Londero ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Cali 2016